Marine (Marin dans la version originale) est un personnage du manga et de la série d’animation Saint Seiya.

Marine est une femme chevalier d’Athéna. Elle porte l’armure d'argent de l’Aigle. Âgée de seize ans, elle mesure  et pèse . Elle est née un , comme la sœur de Seiya : Seika. Japonaise, son groupe sanguin est A. C’est le maître de Seiya, qui l’a entraîné pour en faire un chevalier.

Comme toutes les femmes chevalier d’Athéna, Marine est obligée de porter un masque qui dissimule son visage. Son visage n’a jamais été révélé.

Seiya la soupçonne d’être sa sœur disparue depuis que le Chevalier d’Argent Moses de la Baleine le lui a dit. Mais il n’a jamais eu l’occasion de vérifier cette supposition. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que Marine est elle-même à la recherche de son jeune frère disparu. Pourtant la chronologie est une contre-preuve car quand Seiya est arrivé au Sanctuaire, Marine était déjà chevalier alors que Seika venait juste de disparaître de son orphelinat du Japon. Dans la partie Hadès, il est révélé que Seika et Marine sont bien deux personnes différentes. Dans la partie du chapitre céleste, Marine retrouve son frère, Tôma, qui est un des guerriers au service d’Artémis.

Dans Next Dimension, Marine protégera Seiya amorphe contre un guerrier masqué qui lui est familier. En effet, ce guerrier n'est autre que Tôma d'Icare, le frère cadet de Marine et jumeau astral de Seiya.

Marine est un Chevalier d'Argent, mais dans la version animée elle est souvent en position de faiblesse dans ses combats. En particulier quand elle affronte Shaina, autre femme Chevalier d'Argent, où Marine est vaincue par Shaina et reçoit un passage à tabac brutal, pour se venger de la défaite de son élève Cassios par les mains de Seiya, . 
Seiya porte une grande affection et beaucoup de respect à Marine, au point que ses ennemis se servent parfois de Marine comme appât pour attirer Seiya (Moses de la Baleine, Albérich de Mégrez, Kaasa des Lyumnades). Il semble d’autre part exister une certaine attirance entre Marine et le Chevalier d’Or du Lion Aiolia, dans la série d’animation.

Techniques 
 Météores (Ryûsei Ken) : Technique identique contre Moses. Elle l’a enseigné à Seiya, qui l’utilisera sous le nom de Météores de Pégase.
 Aigle foudroyant (Eagle Toe Flash) : Technique utilisée contre Albérich. C’est son attaque ultime, d’une puissance telle, que peu de chevaliers peuvent résister.
 Poing vide (Kuken) : “Technique” qu’elle a utilisée contre Seiya pour faire semblant de le tuer. Cette technique est basée sur l’air. Mais il semble que vraiment portée, elle peut être mortelle.

Voix 

Dans la version originale, Marine est doublée par Fuiko Inoue dans les OAV Hadès et le second jeu vidéo et par Yuriko Yamamoto pour le reste de la série, les divers produits dérivés et le film Tenkai-hen Josō: Overture.

Marine est un personnage du Saint Seiya: Next Dimension, la suite officielle du manga du Saint Seiya.

Dans la version française, Marine est doublée par Laurence Crouzet pour l’épisode 51, Régine Teyssot pour l’épisode 73, Valérie Nosrée pour la partie Hadès et Virginie Ledieu pour le reste de la série et le jeu vidéo.

Chevaliers d'Argent